Monleras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monleras (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Monleras (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar